Lake Mills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lake Mills (Iowa)
Lake Mills (Wisconsin)